Mathilde van Boulogne (1210), dochter van Maria van Engeland en Mattheüs I van de Elzas
 Machteld van Brabant (1200-1267), dochter van graaf Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne
 Machteld van Brabant (1224-1288), dochter van graaf Hendrik II van Brabant en Maria van Hohenstaufen